Divas Championship puede referirse a:
 WWE Divas Championship, campeonato usado para la división femenina de WWE, Inc.
 FCW Divas Championship, campeonato usado para la división femenina de Florida Championship Wrestling.
 SCW Divas Championship, campeonato actual para la división femenina de Southern Championship Wrestling.